Мария Тюдор може да се отнася за:
 Мария Тюдор (1496-1533) - кралица на Франция, дъщеря на крал Хенри VII и сестра на крал Хенри VIII
 Мария I Тюдор (1516-1558) - кралица на Англия, дъщеря на крал Хенри VIII, наричана „Кървавата Мери“.
 Мария Тюдор (пиеса) - пиеса на Виктор Юго от 1833 година